Boeran (wind), een bepaald soort wind
 Boeran (ruimteveer), de Russische tegenhanger van de Amerikaanse spaceshuttles